Приозерное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Приозёрное — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.
 Приозёрное — село в Алтынсаринском районе Костанайской области.
 Приозёрное — село в Карабалыкском районе Костанайской области, упразднено в 2019 г.
 Приозёрное — село в Мендыкаринском районе Костанайской области.
 Приозёрное — село в Тарановском районе Костанайской области.
 Приозёрное — село в Федоровском районе Костанайской области.
 Приозёрное — село в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.
 Приозёрное — село подчинении горадминистрации Аксу Павлодарской области, ликвидировано в 2003 году.
 Приозёрное — прежнее, до 2007 года, название села Жалгызкарагай в Аккольском районе Акмолинской области.
 Приозёрное — прежнее, до 2009 года, название села Родина в Целиноградском районе Акмолинской области.
 Приозёрное — прежнее, до 2009 года, название села Акколь в Каргалинском районе Актюбинской области.

Приднестровье 
 Согласно административному делению Молдавии, входит в её состав, фактически же территория контролируется непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой
 Приозёрное — посёлок в Слободзейском районе.

Россия 
 Приозёрное — село в Ивановском районе Амурской области.
 Приозёрное — село в Борзинском районе Забайкальского края.
 Приозёрное — посёлок в Гусевском районе Калининградской области.
 Приозёрное — посёлок в Черняховском районе Калининградской области.
 Приозёрное — село в Гулькевичском районе Краснодарского края.
 Приозёрное — село в Добринском районе Липецкой области.
 Приозёрное — село в Хорольском районе Приморского края.
 Приозёрное — село в Углегорском районе Сахалинской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Приозёрное — село в Ленинском районе.
 Приозёрное — бывшее село в Сакском районе.

Украина 
 Приозёрное — село в Рогатинском районе Ивано-Франковской области.
 Приозёрное — село в Килийском районе Одесской области.
 Приозёрное — посёлок в Геническом районе Херсонской области.
 Приозёрное — посёлок в составе города Херсон Херсонской области.
 Приозёрное — село в Прилукском районе Черниговской области.